Wicehrabiowie Tenby 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1957–1967: Gwilym Lloyd George, 1. wicehrabia Tenby
 1967–1983: David Lloyd George, 2. wicehrabia Tenby
 od 1983: William Lloyd George, 3. wicehrabia Tenby

Tenby